Robo peut faire référence à:
Robo Kiss - Singles de W Aa Ii Na! 
David Robo (né en 1970), homme politique français
Custom Robo, jeu vidéo
Robo Aleste, jeu vidéo